Staffing ist die englische Bezeichnung für:
 Personalbeschaffung, Personaleinsatzplanung und Personalfreisetzung 
 Mobbing durch hierarchisch Untergeordnete, also von unten nach oben
 Staffing (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern